BJG steht für:
 Bolaang Airport (IATA-Code), Flughafen von Bolaang, Bolaang Mongondow (Regierungsbezirk) auf der indonesischen Insel Sulawesi

bjg steht für:
 Bidyogo (ISO-639-3-Code), Sprache der Bijagos auf dem Bissagos-Archipel von Guinea-Bissau

Abkürzung